Tushar Kanti Barua (* 31. Oktober 1935 in Chittagong) ist ein bengalischer Anthropologe. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Gesellschaft, Kultur und Politik des indischen Subkontinents.

Leben 
1965 promovierte er an der Universität Florenz bei Paolo Graziosi. Das Thema seiner Dissertation war The Cultural Relations between the Tribes of Hindukush and those of Chitral.

1976 promovierte er ein weiteres Mal, diesmal an der Universität Zürich mit der Dissertation Political Elite in Bangladesh.

Barua ist Fellow des Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.

Lehrtätigkeit 
 Wissenschaftlicher Beamter und Dozent, Seminar for Ethnology, South Asian Institute, Universität von Heidelberg, West-Deutschland(1967–68)
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Department of Anthropology, University of California, Berkeley, California, USA (1971–72)
 Professor, Department of Anthropology, Chair, Anthropology of Socio-Cultural Change, San José State University, California, USA (1968–74), auf Abwesenheit von San José State University von 1972 bis 1974 als Gastprofessor für Sozialanthropologie (Ethnologisches Seminar), Universität von Zürich, Schweiz
 Adjunct Professor und Dozent, Abteilung für Sozialanthropologie (Ethnologisches Seminar), Universität von Zürich, Schweiz (1975–2002). Er lehrte auch die politische Soziologie des Indo-Pakistan-Subkontinents, Institut für Soziologie, Universität von Zürich, Schweiz (2000–2002)
 Gastprofessor: Istituto Universitario Orientale di Napoli (1983); Storia Politica del Subcontinente Indiano, Università di Catania, Facoltà di Scienze Politiche (1990); Centro Ettore Majorana for Scientific Culture (19.–25. März 1990), Erice, Palermo
 Gastprofessor: Università degli Studi di Cassino, Department of Anthropology, Facoltà di Magistero, für einige Vorträge über die Beziehung zwischen "Symbolism and Power" (4.–7. Februar 1991)

Veröffentlichungen (Auswahl) 
 Political Elite in Bangladesh. A Socio-Anthropological and Historical Analysis of the Processes of their Formation. (1978, Europäische Hochschulschriften – Ethnologie/Kulturanthropologie – Band 4, Bern, Frankfurt am Main, Las Vegas: Peter Lang Publishing, 354 Seiten)

Einzelnachweise 

Anthropologe
Geboren 1935
Mann